Whistler (engl. to whistle, „pfeifen“) bezeichnet:

 Whistler (British Columbia), kanadischer Ort am Fuße des gleichnamigen Berges
 Whistler (Radio), niederfrequentes elektromagnetisches Signal
 Whistler (Alabama), Ort in Alabama, USA
 Whistler, Entwicklungs-Codename von Microsoft Windows XP

steht im weiteren Sinn für:
 Whistler Mountain, Berg in Kanada
 Whistler-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Die Geheimnisse von Whistler, kanadische TV-Serie, die im kanadischen Ort Whistler spielt

Whistler ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Whistler (1944–2020), US-amerikanischer Ethnobotaniker
 Daniel Whistler (1619–1684), englischer Mediziner
 Hugh Whistler (1889–1943), britischer Polizist in Indien und Ornithologe
 George Washington Whistler (1800–1849), US-amerikanischer Eisenbahningenieur
 James McNeill Whistler (1834–1903), US-amerikanischer Maler
 John Whistler (um 1756–1829), aus Irland stammender Offizier in britischen und US-amerikanischen Diensten 
 Lashmer Whistler (1898–1963), britischer General
 Rex Whistler (1905–1944), englischer Maler, Designer und Illustrator

Siehe auch:
 Whistle (Begriffsklärung)